Le Grand Prix moto des Pays-Bas 2013 est la septième manche de championnat du monde de vitesse moto 2013.

La compétition s'est déroulée du 27 juin au  sur le TT Circuit Assen devant plus de  spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto des Pays-Bas.

Résultat des MotoGP 

En s'emparant de ce grand prix, Valentino Rossi remporte sa  toutes catégories confondues, sa  en MotoGP et sa  pour Yamaha.
Ce grand prix des Pays-Bas a également été marqué par la  de Jorge Lorenzo, qui s'est fait opérer de la clavicule gauche 48 heures auparavant à la suite de sa chute lors des essais libres du jeudi, mais aussi par la pole position de Cal Crutchlow, la première pour l'équipe Yamaha Tech 3.

Résultat des Moto2

Résultat des Moto3

Lien externe
Classements sur le site officiel

Grand Prix moto des Pays-Bas
Vitesse moto en 2013
Sport en juin 2013
Sport aux Pays-Bas en 2013